Agents of Fortune — четвёртый студийный альбом американской хард-рок-группы Blue Öyster Cult, выпущенный в 1976 году на лейбле Columbia Records.
Альбом стал платиновым и достиг 29 места в Billboard 200, а сингл «(Don’t Fear) The Reaper» поднялся на 12 место в Billboard Hot 100.

Список композиций

Участники 
Члены группы
 Эрик Блум — гитара, перкуссия, вокал
 Дональд «Бак Дхарма» Розер — гитара, синтезатор, перкуссия, вокал
 Аллен Ланьер — клавишные, гитара, бас, вокал
 Джо Бушард — бас, пианино, вокал
 Альберт Бушард — ударные, акустическая гитара, перкуссия, губная гармоника, вокал

Дополнительные музыканты
 Патти Смит — вокал в «The Revenge of Vera Gemini»
 Рэнди Брекер — валторны
 Майкл Брекер — валторны
 Дэвид Лукас — вокал, клавишные, перкуссия

Чарты 

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Blue Öyster Cult